Травяная — топоним в России.

 Травяная — река в Лоухском районе Карелии.
 Травяная — река в Ловозерском районе Мурманской области.

См. также 
 Травяное